Татьяна Суворова:
 Суворова, Татьяна Алексеевна (род. 1966) — русская писательница-фантаст.
 Суворова, Татьяна Дмитриевна (род. 1955) — русская певица, исполнительница русских народных песен. Заслуженная артистка России.